De 2019 King of the Ring was een toernooi in het professioneel worstelen dat georganiseerd werd door WWE voor hun Raw en SmackDown brands. Het toernooi begon op 19 augustus 2019 op een aflevering van Raw. Het was de 21ste editie van King of the Ring en de eerste sinds 2015. Er waren 16 deelnemers van Raw en SmackDown. De winnaar van de 2019 King of the Ring was Baron Corbin, die vernoemd werd als King Corbin.

Toernooi 

Bron:

Locaties

Zie ook 

 WWE
 King of the Ring

Externe links 

 King of the Ring video's op de WWE Network

Referenties 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 2019